

Hydronymes 
 La Grande Frayère est une rivière française des départements des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et un petit fleuve côtier qui se jette en Mer Méditerranée.
 Une frayère est le lieu où se reproduisent les poissons et les batraciens (ou maintenant amphibiens) et par extension les mollusques et les crustacés.